Mladinska pesem Evrovizije 2015 je bila 13. tovrstna evrovizijska prireditev zapored in je potekala 21. novembra 2015 v Sofiji, prestolnici Bolgarije. Izbor je vodila Poli Genova, bolgarska pevka, ki je Bolgarijo zastopala na Na pesmi evrovizije 2011. Sodelovalo je 17 držav; Avstralija in Irska sta na izboru nastopili prvič. Albanija in Makedonija sta se po enoletnem oziroma dveletnem premoru vrnili na tekmovanje. Hrvaška, Ciper in Švedska so sicer sodelovale na izboru leta 2014, v letu 2015 pa niso sodelovale. 

Zmagala je malteška predstavnica Destiny Chukunyere s pesmijo Not My Soul drugo mesto je zasedla Armenija,  tretja pa je bila slovenska predstavnica Lina Kuduzović. Malta je tako na Mladinski pesmi Evrovizije zmagala že drugič, saj je slavila že leta 2013. S 185 točkami je dosegla tudi najvišje skupno število točk v zgodovini izbora. Tudi Armenija in Slovenija sta s točkami dosegli svoj rekord: Armenija je dosegla največji seštevek točk med vsemi skladbami doslej, ki niso bile zmagovalne, Slovenija pa je dosegla najvišjo uvrstitev in skupno število točk med vsemi doslejšnjimi nastopi, ki sicer niso dobili od nobene države 12 točk.

Rezultati

Opombe
 1.Vsebuje besedno zvezo v italijanščini.
 2.Vsebuje besedno zvezo v angleščini.
 3.Vsebuje besedno zvezo v latinščini.
 4.Vsebuje fraze v turščini, italijanščini, nemščini, francoščini in srbščini.

Točkovanje 

Destiny Chukunyere, predstavnica Malte, je bila razglašena za zmagovalko po podelitvi točk vseh 17 držav in otroške žirije. V spodnji preglednici je podrobno navedeno točkovanje vseh držav.

12 točk 

 Vse države so ob pričetku glasovanja prejele 12 točk, tako da na koncu nobena država ne ostane brez točk.

Sklici 

Mladinska pesem Evrovizije
2015 v glasbi
Sofija